Mittelformat steht für:

 ein Aufnahmeformat in der Fotografie mit klassischen Formaten zwischen 4,5 cm × 6 cm und 6 cm × 9 cm, siehe Aufnahmeformat
 ein fotografisches System, das in der Regel Rollfilme und spezielle Mittelformatkameras einsetzt.
 ein Maschinenformat für Druckmaschinen, siehe Papierformat
 ein Blechformat, siehe Blech